Es la tercera gira que realizó la banda de rock argentino Divididos. Comenzó el 9 de abril de 1993 y terminó el 29 de julio de 1995. Se desarrolló para promocionar su tercer disco, que se titula La era de la boludez. Esta gira se destaca por las 13 veces que la banda llenó Obras durante el año 1993. Al año siguiente, y tras esa hiperexitosa temporada gracias al tercer disco, la banda llegó a considerar separarse, pero finalmente no lo hicieron. También, otro hecho destacado es la presentación en el estadio de Vélez. Hicieron un par de shows más entre fines de 1994 y principios de 1995, entre los que se destaca el del día 10 de junio, cuando se cumplieron 7 años desde los inicios de la banda. Otro de los acontecimientos fue la partida de Federico Gil Solá, que se fue de la banda por problemas entre Ricardo Mollo y Diego Arnedo. Esto ocurrió el 18 de febrero de 1995 en la Plaza de las Américas, a dos días del último show de The Rolling Stones en el estadio de River. Luego, la banda lanzó su disco Otro le Travaladna.

Conciertos previos, lanzamiento del disco y gira

1993 

El 9 y 10 de abril de 1993 se produce el regreso a Obras, en donde estrenaron temas del tercer disco que sale en septiembre. Este se titula La era de la boludez, fue grabado entre junio y julio. El 1 de mayo, la banda vuelve a Morón, en un recital que se desarrolló en el Colegio Nacional Manuel Dorrego. El 15 de mayo tocan en New Order, y se agrega una nueva función para el 16, por localidades agotadas. El 10 de junio cumplen 5 años de trayectoria, y para festejarlo, realizan un recital en el estadio General Paz Juniors de Córdoba. Justo después del concierto comienzan con las grabaciones de La era de la boludez. Al mes siguiente vuelven nuevamente a Obras, realizando dos funciones a sala llena los días 9 y 10 de julio, el primero en coincidencia con el Día de la Independencia. El 27 de agosto llegan por primera vez a Rosario, a pocos días del lanzamiento de La era de la boludez. La sede elegida para realizar el recital fue el Círculo Católico. El nuevo regreso de la banda a Obras se produjo entre el 10 y el 12 de septiembre, dando así tres funciones para la presentación oficial del disco. De este se destacan Salir a comprar, El arriero, Salir a asustar, entre otros. Realizan otras tres funciones en Obras los días 22, 23 y 24 de octubre, casi acercándose al final del año. El 12 de noviembre llegan a Neuquén, y finalmente dan las últimas funciones del año en Obras nuevamente. Divididos batió el récord al llenar 13 veces Obras en tan sólo un año. Del show del 19/12/1993 salen temas para Viveza criolla, publicado 7 años más tarde.

1994 

Comienzan el año 1994 tocando el día 8 de enero en el Gimnasio de Aldosivi, en Mar del Plata. El 7 de febrero dan un segundo concierto en la localidad balnearia, que tuvo lugar en Go! Disco. El 12 de febrero vuelven a Córdoba, realizando así un recital en Keops. El 19 y 26 de marzo tocan dos veces en Cemento, y en abril vuelven a Rosario para tocar en el estadio cubierto de Newell's Old Boys. El recital tuvo lugar el día 23. El 15 de mayo tenían previsto realizar un concierto en la disco Atila, pero a los pocos minutos de haber comenzado, tuvo que ser suspendido debido a que Federico Gil Solá llegó tarde y provocó disturbios. También cabe destacar que hubo incidentes entre Diego Arnedo y los responsables del lugar. 5 días después tocaron en Obras. El recital tuvo lugar el 20 de mayo. En junio, y después de un año, vuelven al estadio General Paz Juniors, tocando el día 18.  El 20 de junio tocaron nuevamente en Mar del Plata, en un recital que tuvo lugar en Go! Discotheque. Ese día, Rata Blanca comenzó las grabaciones de Entre el cielo y el infierno. El 9 de julio tocaron en el Gimnasio Ramón Santamarina. El 10 de septiembre se presentaron en el estadio de Vélez. El show se pospuso varias veces, ya que el equipo de Liniers estaba participando en la Copa Libertadores. Para esa época se había planeado que Carlos Vives se encargue de telonear a la banda. Pero finalmente no se pudo dar debido a que ellos se negaron. Por ese motivo, la compañía discográfica les quitó el apoyo y la publicación del recital fue casi nula. En el recital participaron el Chango Spasiuk y la por entonces mujer de Ricardo Mollo, Érica García. En octubre tocan en San Luis para nada más ni nada menos que 15.000 personas, precisamente el día 15. El 29 tocaron en Neuquén, precisamente en el Club Independiente de esa provincia. El 12, 25 y 26 de noviembre tocan otra vez en el Teatro Arpegios y en Obras, respectivamente, y para finalizar el año tocaron en New Order y Cemento. Cabe destacar que en el primer recital sube un joven baterista que participaba como espectador. Se llama Catriel Ciavarella, y 10 años después se integraría a la banda como baterista oficial. Fue así que de esa manera despidieron el año. Tras la hiperexitosa temporada 1993 gracias a la consagración de La era de la boludez, la banda estuvo a punto de separarse debido a constantes encontronazos entre los integrantes, pero finalmente no lo hizo.

1995 

En 1995, comienzan un nuevo año tocando en Prix D'Ami, el día 27 de enero. Allí la banda estrenó un tema que nunca más volvió a ser tocado. Estamos hablando de Yacaré perteneciente a Federico Gil Sola, por lo que permanece inédito tras la partida del baterista. El 6 de febrero regresan otra vez a Mar del Plata, con un nuevo recital en Go! Disco. El 8 de febrero tocaron en el Lawn Tennis Club de Villa Gesell. El 18 de febrero tocan en la Plaza de las Américas en Buenos Aires, siendo este el último recital con Federico Gil Solá en la batería. Hay una rareza que deja en evidencia el estado de ánimo: Al momento de tocar Roadhouse Blues, Ricardo Mollo se encargó de la voz negándole la participación al baterista. El 29 de abril tocaron en Dr. Jeckyll de Buenos Aires, en donde debutaron con Jorge Araujo. El 13 de mayo tocaron en el Club Atlético Juventud de Pergamino, siendo este su único concierto en esa ciudad. En ese mismo año empiezan las grabaciones de Otroletravaladna (leer de adelante para atrás). Según la banda, fue el disco más feo de la historia. El 19 y 20 de mayo regresaron nuevamente a Obras, en donde estrenaron varios temas que se incluirían en la futura placa del grupo. Era la primera vez en la historia que la Rock and Pop transmitía en vivo un concierto de la banda. En junio se cumplieron 7 años desde el primer recital de la banda. Como motivo de la celebración, la banda toca en el Club Defensores de Hurlingham, de donde son ellos. El recital se desarrolló el día 10 de junio. El 13 y 29 de julio, la banda vuelve otra vez a Cemento. Ese mismo día (29 de julio) tocaba Malón en su primera gira, que se llama Gira Combativa. Ellos hicieron de teloneros.

Conciertos

Conciertos suspendidos 

  15/05/1994 - Disco Atilob, Río Tercero (*)
  13/08/1994 - Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (*)

 El concierto fue suspendido a los pocos minutos de haber empezado, debido a que Federico Gil Solá llegó tarde y provocó desmanes (*).
 El concierto se pospuso dos veces. La razón fue porque el equipo local estaba jugando la Copa Libertadores de América. Se pasó al 27 de agosto, pero no pudo ser. Se realizó finalmente el 10 de septiembre (*).

Formación de la primera parte de la gira 

 Ricardo Mollo - Voz y guitarra eléctrica (1988-Actualidad)
 Diego Arnedo - Bajo (1988-Actualidad)
 Federico Gil Solá - Batería (1991-1995)

Formación de la segunda parte de la gira 

 Ricardo Mollo - Voz y guitarra eléctrica (1988-Actualidad)
 Diego Arnedo - Bajo (1988-Actualidad)
 Jorge Araujo - Batería (1995-2004)

Véase también 

 La era de la boludez

Giras musicales de Divididos
Giras musicales de 1993
Giras musicales de 1994
Giras musicales de 1995